Sportverlag steht für deutsche Fachverlage
Sportverlag Berlin, DDR
Sportverlag Strauß, seit 2006 
Sport- und Jugend-Verlag